Sylvain Armand (Saint-Étienne, 1 de agosto de 1980) É um ex-futebolista francês que atuava como lateral-esquerdo.

Carreira 
É segundo jogador que mais vezes disputou jogos com a camisa do Paris Saint-Germain na história do clube. Foram 380 jogos e 12 gols marcados de 2004 até 2013, atrás apenas de Jean-Marc Pilorget, que atuou em 435 partidas entre 1975 e 1989.

Títulos 
 Nantes
 Campeonato Francês: 2000-2001
 Supercopa da França: 2001

 Paris Saint-Germain
 Copa da França: 2003-2004, 2005-2006, 2009-10
 Copa da Liga Francesa: 2007-2008
 Supercopa da França: 2010
 Campeonato Francês: 2012-13

Ligações externas
http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=3688&epoca_id=143 Sylvain Armand]

Futebolistas da França
Futebolistas do Football Club de Nantes
Futebolistas do Paris Saint-Germain Football Club
Futebolistas do Stade Rennais Football Club